

Astronomia 
 9217 Kitagawa – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Kitagawa – villaggio giapponese della prefettura di Kōchi

Personaggi anime e manga 
 Kenta Kitagawa – personaggio immaginario della terza stagione dell'anime dedicato all'universo di Digimon, Digimon Tamers
 Mai Kitagawa - personaggio del manga World Trigger
 Marin Kitagawa - personaggio del manga e anime My Dress-Up Darling
 Yūsuke Kitagawa – personaggio del videogioco Persona 5

Persone 
 Hikaru Kitagawa (1997) – calciatore giapponese
 Johnny Kitagawa (1931-2019) – imprenditore giapponese
 Keiichi Kitagawa (1967) – pilota motociclistico giapponese
 Keiko Kitagawa (1986) – attrice e modella giapponese
 Kitagawa Utamaro (1753-1806) – pittore e disegnatore giapponese
 Kōya Kitagawa (1996) – calciatore giapponese
 Masao Kitagawa (1910-1995) – botanico giapponese
 Tsutomu Kitagawa (1957) – attore giapponese
 Yūjin Kitagawa (1977) – attore e cantante giapponese